

Geografia 
 Soba, capitale del regno Nubiano di Alodia, ora in Sudan
 Soba, comune della Spagna in Cantabria
 Soba, Local government area della Nigeria nello stato di Kaduna

Altro 
 Soba (蕎麦), traduzione in giapponese di grano saraceno e, per estensione, tipici spaghetti di grano saraceno con cui si preparano diversi piatti della cucina giapponese
 Soba (computer), applicativo per il business